Бокал невесты (кубок невесты, ) — свадебный сосуд для питья периода немецкого Ренессанса, некогда популярный подарок молодожёнам. Представляет собой двойной кубок: кубок большего размера выполнен в форме женской фигуры в длинной юбке, держащей на поднятых руках висящий на оси меньший сосуд. Бокал невесты является символом любви и верности. На свадьбе молодожёны пьют из него одновременно.

Согласно легенде благородная девица Кунигунда и молодой золотых дел мастер были тайно влюблены друг в друга. Узнав об этих чувствах дочери, отец Кунигунды разгневался и повелел бросить юношу в тюрьму. Это разбило сердце Кунигунды, она горько плакала и стала хворать. Тогда её отец поставил перед мастером невыполнимую задачу: придумать такой бокал, чтобы из него могли пить одновременно двое. Если юноша справится, то отец Кунигунды согласится на их свадьбу. Любовь мастера к Кунигунде была столь большой, что всего за несколько дней он создал этот бокал. Отец сдержал слово, и состоялась свадьба, на которой Кунигунда с женихом пили из этого бокала.

Бокал невесты выполнялся обычно из олова или серебра, тем не менее сохранились экземпляры из хрусталя, керамики и других материалов. Кубок невесты был любимым объектом для фальсификаторов и копиистов.

Ссылки 
 Легенда о бокале невесты
 Фотографии бокалов невесты 

Питейная посуда
Свадьба